Тандивеј Њутон () је британска глумица, рођена 6. новембра 1972. године.

У интервјуу 2021. године, Њутон је објавила да већ 30 година медији је погрешно представљају као „Танди Њутон” (), и да ће коначно то исправити, тако ће се убудуће представљати својим рођеним именом као „Тандивеј Њутон” (),

Филмографија 

|-
| 1991. || || -{Flirting}- || -{Thandiwe Adjewa}-
|-
| 1991. || || -{Pirate Prince}- || Беки Њутон
|-
| 1993. || || -{The Young Americans}- || Рејчел Стивенс
|-
| 1994. || || -{Loaded}- || Зита
|-
| 1994. || Интервју са вампиром || -{Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles}- || Ивет
|-
| 1995. || || -{Jefferson in Paris}- || Сали Хемингс
|-
| 1995. || || -{The Journey of August King}- || Аналис
|-
| 1996. || || -{The Leading Man}- || Хилари Рул
|-
| 1997. || || -{Gridlock'd}- || Барбара „Куки“ Кук
|-
| 1997. || || -{In Your Dreams}- || Клер
|-
| 1998. || || -{Beloved}- || Билавед
|-
| 1998. || || -{Besieged}- || Шандурај
|-
| 2000. || Немогућа мисија 2 || -{Mission: Impossible II}- || Наја Нордоф-Хол
|-
| 2000. || || -{It Was an Accident}- || Норин Херлок
|-
| 2002. || || -{The Truth About Charlie}- || Реџина Ламберт
|-
| 2003. || || -{Shade}- || Тифани
|-
| 2004. || || -{The Chronicles of Riddick}- || дама Вејко
|-
| 2004. || Фатална несрећа || -{Crash}- || Кристин
|-
| 2006. || || -{The Pursuit of Happyness}- || Линда
|-
| 2007. || || -{Run, Fat Boy, Run}- || Либи
|-
| 2007. || || -{Norbit}- || Кејт
|-
| 2008. || Рокенрола || -{RocknRolla}- || Стела || 
|-
| 2008. || || -{How to Lose Friends & Alienate People}- || себе || 
|-
| 2008. || Буш || -{W.}- || Кондолиза Рајс || 
|-
| 2003–2009. || || -{ER}- || Макемба „Кем“ Ликасу || 
|-
| 2009. || 2012 || 2012 || Лора Вилсон || 
|-
| 2010. || || -{Huge}- || || 
|-
| 2010. || || -{Vanishing on 7th Street}- || Розмери || 
|-
| 2010. || || -{For Colored Girls}- || Танџи || 
|-
| 2011. || || -{Retreat}- || Кејт || 
|-
| 2011. || || -{Good Deeds}- || Линдзи || 
|-
|2018.|| Соло: прича Ратова звезда ||-{Solo: A Star Wars Story}-||Вал Бекет||
|-
|2021.|| Сећања || -{Reminiscence}- || Вотс ||
|-
|}

Извори

Спољашње везе 

 

Рођени 1972.
Британске глумице
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Еми
Глумци у Ратовима звезда
Биографије живих особа